Alta Ruta Pirinenca (del seu nom en francès Haute Randonnée Pyrénéenne), itinerari d'alta muntanya que travessa els Pirineus de l'Atlàntic a la Mediterrània
 Historic Royal Palaces, institució privada britànica que té cura del manteniment de diversos palaus reials anglesos
 Programa Especial de Reproducció Humana (del seu nom en anglès Human Reproduction Programme), programa de l'Organització Mundial de la Salut i el Banc Mundial per a estudis sobre reproducció
 HRP Rescuer, model d'helicòpter amb rotors en tàndem
 Peroxidasa de rave rusticà (del seu nom en anglès Horseradish Peroxidase), enzim provinent del rave rusticà, d'ús freqüent en bioquímica